1 miejscowość w Polsce: 

 Czatkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz

1 osiedle w Polsce:
 Czatkowice – dawna wieś obecnie część miasta Krzeszowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice